Мерку́лова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Меркулова, Александра Сергеевна (род. 1995) — российская гимнастка.
 Меркулова, Инесса Викторовна (род. 1964) — российская конница.
 Меркулова, Наталья Фёдоровна (род. 1979) — российский кинорежиссёр, сценарист.
 Меркулова, Юлия Викторовна (род. 1984) — российская волейболистка. Топоним 
 Меркулова — деревня в Болховском районе Орловской области России.